Yellow (canção)
Yellow (filme), musical de 2006 com D. B. Sweeney
Yellow Productions